La Bavière a utilisé le gulden de l'Allemagne du Sud (également appelé ' Florin ' ) comme monnaie jusqu'en 1873. Entre 1754 et 1837, c'était une unité de compte, valant d'un Conventionsthaler, utilisé pour libeller les billets de banque mais non émis sous forme de pièce. Le Gulden valait 50 Conventionskreuzer ou 60 Kreuzer Landmünze.

Les premières pièces en gulden ont été émises en 1837, lorsque la Bavière est entrée dans l'Union monétaire sud-allemande, fixant le gulden à quatre septièmes d'un thaler prussien. Le gulden était subdivisé en 60 Kreuzer . En 1857, le Gulden a été fixé égal à quatre septièmes d'un Vereinsthaler .

Le Gulden a été remplacé par le Mark au taux de 1 Mark = 35 Kreuzer.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Monnaie moderne obsolète
Monnaie allemande
Royaume de Bavière